Okręty US Navy o nazwie USS  "Constant":
 Pierwszy  był trałowcem. Zwodowany 9 maja 1942.
 Drugi  był trałowcem. Zwodowany 14 lutego 1853.

Constant